Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1983 de l’Open d'Australie qui est disputé du 29 novembre au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
En l'absence de la tenante du titre Chris Evert, ainsi que de Tracy Austin et Andrea Jaeger, Martina Navrátilová bat Kathy Jordan en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Pam Shriver et Zina Garrison.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1983
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 1983
Tennis en novembre 1983
Tennis en décembre 1983